IP5 oder IP 5 bezeichnet:
 in der Nachrichtentechnik einen Parameter zur Charakterisierung von Zweitoren, siehe Intercept Point
 IP5 – Insel der Dickhäuter, Spielfilm von Jean-Jacques Beineix aus dem Jahr 1992
 Itinerário Principal 5, ehemalige Fernstraße in Portugal

Abkürzung